A rózsafák különböző egzotikus faanyagok, melyekre általában jellemző, hogy nehéz, tömött szerkezetűek, bíbor-vöröses-barnás színük van, néha márványszerű csíkozással, ezenfelül gyakran kellemes illatuk is van.

Azok a fák, melyek e faanyagokat szolgáltatják, a világ különböző részein nőnek, és rendszertanilag is távol eshetnek egymástól. Szépségük, színük, illatuk, hasonló felhasználási körük alapján szerepel e fák kereskedelmi nevében a rózsafa, rosewood.

Főbb nemzetségek

Pterocarpus 
 Pterocarpus erinaceus
Már az ókori Egyiptomban használták, Nyugat-Afrika szavannás vidékein terem. Elnevezései: (nyugat-) afrikai rózsafa, szenegáli rózsafa
 Pterocarpus indicus
Világosabb, aranysárga-barna színezetű, neve: narra vagy új-guineai rózsafa

Machaerium 
 Machaerium scleroxylon
bolíviai rózsafa, nagyon hasonlít az értékes rio paliszanderre (dalbergia nigra), sokszor úgy is nevezik.
 Machaerium villosum 
bolíviai rózsafa, cerrado paliszander, jacaranda paulista

Cordia 
 Cordia gerascanthus
amerikai rózsafa, dominikai rózsafa
 Cordia ?
Indiai rózsafa

Guiburtia 
 Guiburtia demeusei
Ezt bubingaként ismerjük, de nevezik afrikai rózsafának is, inkább rózsaszínű, mintázata sem hasonlít a többi rózsafára, de nagyon dekoratív.

Dalbergia 
Az ide tartozó rózsafákat nevezik paliszandereknek.

Felhasználása 
Hagyományosan értékes bútorokhoz furnérnak, faragásnak, berakásnak használják, ezenkívül a gitárok fogólapját, fúvós hangszerek testét, kis méretű tárgyakat, fogantyúkat, dísztárgyakat készítenek belőle. Nehéz, kemény, nagy szilárdságú faanyagok, megmunkálásuk nagyobb erőt igényel. Felületkezelésük időnként váratlan eredményeket produkál, érdemes előtte próbát végezni. Szórtan elhelyezkedő közepes vagy nagy pórusaik miatt pórustömítést kell alkalmazni. Óvatosan kell szárítani.

Források 
 Hein Kobler: Trópusi fák (jegyzet)
 Aidan Walker: Identifying wood – 

Fák
Faanyagok